Riverbend (Montana)
Riverbend (Washington)

Desambiguações de topônimos